Carlo Grünn (né le  à Espoo) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'Ailier gauche.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| Kiekko-Vantaa U16 || Jr. C SM-sarja || 32 || 19 || 5 || 24 || 32 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || HIFK U18 || Jr. B SM-sarja || 14 || 7 || 7 || 14 || 12 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
|1998-1999|| HIFK U20 || Jr. A SM-liiga || 8 || 2 || 1 || 3 || 2 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || HIFK U20 || Jr. A SM-liiga || 38 || 5 || 14 || 19 || 32 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2000-2001 || HIFK U20 || Jr. A SM-liiga || 41 || 35 || 32 || 67 || 51 || 7 || 4 || 4 || 8 || 2 
|-
|2000-2001|| HIFK || SM-liiga || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2000-2001|| Ahmat Hyvinkää || Mestis || 1 || 0  || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|2001-2002 || HIFK U20 || Jr. A SM-liiga || 3 || 0 || 3 || 3 || 2 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0  
|-
|2001-2002|| HIFK || SM-liiga || 48 || 5 || 4 || 9 || 4 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || HIFK || SM-liiga || 28 || 9 || 7 || 16 || 6 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2003-2004 || HIFK || SM-liiga || 28 || 0 || 2 || 2 || 4 || || || || || 
|-
|2003-2004|| Pelicans Lahti || SM-liiga || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|2003-2004|| JYP Jyväskylä || SM-liiga || 21 || 1 || 1 || 2 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2004-2005 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 56 || 6 || 6 || 12 || 32 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2005-2006 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 48 || 14 || 11 || 25 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2006-2007 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 27 || 2 || 11 || 13 || 8 || || || || || 
|-
|2006-2007 ||Espoo Blues || SM-liiga || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Espoo Blues || SM-liiga || 33 || 3 || 3 || 6 || 22 || || || || || 
|-
|2007-2008|| HPK || SM-liiga || 10 || 1 || 3 || 4 || 6 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Jukurit || Mestis 
|| 17 || 4 || 5 || 9 || 6 || || || || || 
|-
|2008-2009|| HC Sierre || LNB || 6 || 3|| 2 || 5 || 8 || || || || ||  
|-
|2008-2009|| Dornbirner EC || Nationalliga || 7 || 5 || 3 || 8 || 0 || 12 || 4 || 10 || 14 || 18  
|-
| 2009-2010 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 35 || 15 || 14 || 29 || 26 || || || || || 
|-
|2009-2010|| SaiPa || SM-liiga || 17 || 6 || 6 || 12 || 8 || || || || || 
|-
| 2010-2011 || SaiPa || SM-liiga || 48 || 7 || 7 || 14 || 42 || || || || ||
|-
| 2011-2012 || ETC Crimmitschau || DEL2  
|| 48 || 20 || 20 || 40 || 46 || 8 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 19 || 7 || 4 || 11 || 8 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2

Références 

Naissance en avril 1981
Naissance à Espoo
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HC Sierre
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur du ETC Crimmitschau
Attaquant de hockey sur glace